Мурта́з Калистра́тович Хурцила́ва () — советский и грузинский футболист, защитник и тренер. Мастер спорта СССР (1962), мастер спорта СССР международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Биография 
Игрок сборной СССР. В составе сборной СССР, занял 4-е место на чемпионате мира 1966. Хурцилава был одним из двух грузинских игроков, которые когда-либо были капитанами национальной команды Советского Союза — кроме него, этой чести удостоился Александр Чивадзе. В чемпионате СССР выступал за тбилисское «Динамо» в Высшей лиге и кутаисское «Торпедо» из Первой лиги.

После завершения игровой карьеры был занят тренерской деятельностью. В 1990 году под его руководством «Гурия» из Ланчхути завоевала Кубок Грузии, а в 1995 году клуб «Самтредиа» стал вице-чемпионом страны.

С апреля 1998 по май 1999 тренировал Динамо (Тбилиси).

С мая 1999 — главный тренер молодёжной сборной Грузии по футболу, одновременно с июня 1999 — главный тренер клуба Локомотив (Тбилиси). Однако с поста наставника «Локомотива» добровольно ушёл уже через 3 месяца после разгромного поражения 0:7 в 1/32 Кубка УЕФА, учиненного греческим ПАОКом, а в апреле 2001 после трех поражений подряд подал в отставку и с поста главного тренера молодёжной сборной.

С августа 2001 вместе с Отари Габелия назначен помощником Александра Чивадзе в национальной сборной Грузии. В апреле 2003, после того как сборную принял Иво Шушак, ушёл с поста тренера сборной. В настоящее время живёт в Тбилиси и занимается строительным бизнесом.

Женат, имеет двоих детей , трех внуков. Сын Георгий — футболист, играл в грузинских клубах, в 1995 играл в США в клубе «Ралли» (штат Северная Каролина).

Достижения 
 Чемпион СССР: 1964
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (5): 1962, 1967, 1969, 1972, 1973
 Финалист Кубка СССР: 1970
 Участник чемпионатов мира: 1966, 1970
 Серебряный призёр чемпионата Европы 1972
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972
 Второй футболист СССР: 1967, 1968 (Приз еженедельника «Футбол-Хоккей», по результатам опроса журналистов)
 Третий футболист СССР: 1972 (Приз еженедельника «Футбол-Хоккей», по результатам опроса журналистов)
 В списках 33 лучших футболистов СССР 10 раз, из них № 1 (1968, 1969 и 1971—1973) — 5 раз, № 2 (1965 и 1966), № 3 (1963 и 1970) и б/н (1967).
 В январе 2003 года в честь своего 60-летия Хурцилава был награждён орденом Вахтанга Горгасали.
 Лучший футболист Грузии за последние 50 лет.

Примечания

Ссылки 
 «Золотой игрок» Грузии. Примерный Хурцилава. Официальный сайт УЕФА.

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Мастера спорта СССР международного класса
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Зугдиди»
Тренеры ФК «Гурия»
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ФК «Шевардени-1906»
Тренеры ФК «Локомотив» Тбилиси
Тренеры ФК «Самтредиа»